L'expression révolution conservatrice est utilisée — toujours de façon contestée — pour désigner plusieurs mouvements politiques :
 dans l'Allemagne de Weimar, la « révolution conservatrice » désigne un vaste mouvement de rejet du progressisme et des Lumières ;
 plus récemment, l'expression « révolution conservatrice » est utilisée pour caractériser l'action politique de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan à la tête de leurs pays dans les années 1980 ;